Кардымово — название населённых пунктов:

Россия 
 Кардымово — деревня в Кишертском районе Пермского края.
 Кардымово — посёлок городского типа в Кардымовском районе Смоленской области.